Marcial de Mello Castro
 Marcial Mes
 Marcial Ávalos
 Marcial Maciel